Tuulos est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1930-2001), patineur artistique finlandais
Vilho Tuulos (1895-1967), athlète finlandais du triple saut

Toponyme

Tuulos, ancienne municipalité fusionnée à Hämeenlinna

Homonymie de patronyme